

Astronomia 
 B9 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B9 – codice vettore IATA di Air Bangladesh e Iranair Tours

Musica 
 B9 – accordo musicale di Si nona secondo la notazione inglese

Organizzazioni 
 B9 - i Nove di Bucarest, organizzazione di nove paesi membri della NATO: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria

Altro 
 B9 – formato standard ISO 216 per la carta
 Vitamina B9 – acido folico, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B